Springfield Armory steht für:

 Springfield Armory (Massachusetts), einen US-amerikanischen staatlichen Waffenhersteller
 Springfield Armory (Kentucky), ein Arsenalgebäude der Nationalgarde in Springfield, Kentucky
 Springfield Armory, Inc., einen US-amerikanischen Waffenhersteller
 Springfield Armory National Historic Site, ein Museum auf dem Gelände der Springfield Armory, Massachusetts

Siehe auch:
 Springfield Armor, ein Basketballteam aus Springfield, Massachusetts